Errindlev (plaats), plaats in Denemarken
 Errindlev (parochie), parochie in Denemarken